Лос Чихолес има више значења:

 Лос Чихолес (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Чихолес (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Чихолес (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Чихолес (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Чихолес (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику